La stagione 1994 della Formula 3000 giapponese fu corsa su 10 gare. Vi presero parte 16 differenti team, 30 differenti piloti, 3 differenti telaisti e 3 differenti motoristi. La serie venne vinta dal pilota italiano Marco Apicella su Dome F104-Mugen.

La pre-stagione

Calendario

Gara non valida per il campionato

Tutte le corse sono disputate in Giappone.

Piloti e team

Risultati e classifiche

Risultati

Gara non valida per il campionato

Classifica piloti

I punti sono assegnati secondo lo schema seguente:

Contano solo i migliori 7 risultati.

Risultati completi

R=ritirato DIS=squalificato

Note

 08
Giapponese